Dauerfrost bedeutet:

 Permafrost, siehe Permafrostboden 
 meteorologisch eine Periode mehrerer Eistage